O Palmas Rugby Clube é um clube de rugby da cidade de Palmas, Tocantins, Brasil. Fundado no dia 27 de fevereiro de 2010.

História 
O clube teve início quando Daniel Canoli e Fábio Gatto se conheceram em fevereiro de 2010, após o primeiro pesquisar por “rugby palmas” no orkut. Daniel teve contato com o esporte ainda criança em Miracema do Tocantins, onde aprendeu com David Morrell, um irlandês que morava nesta cidade. Já Fábio praticava o esporte quando morava em Maceió/AL e jogava no Cães de Areia.

O primeiros treinos foram realizados no Parque Cesamar com Daniel Canoli, Fabio Gatto, Ezequiel Canoli, Eduardo Fagundes e Morgana Dias. Mais tarde o Palmas Rugby Clube ficou conhecido como Insanos, por treinar nas areias de Praia do Prata no sol escaldante. O objetivo do Insanos é formar um time competitivo e participar de competições. Como começou no orkut, é através da comunidade “INSANOS – Palmas Rugby – TO” e do site do clube que são divulgadas as confirmações de treinos e demais informações. Já são mais de 130 membros na comunidade, e aproximadamente 35 atletas tem treinado com freqüência, inclusive com a participação de mulheres, que também buscam formar um time próprio.

Mascote 
O mascote do clube é um lobo-guará chamado Schneider. O lobo-guará foi escolhido por ser um predador do cerrado e suas características sendo forte individualmente e em grupo.

O time feminino tem como mascote a cobra caninana.

Treinos 
Atualmente o clube realiza treinos no CT do Palmas na 204 sul. Os horários estão disponíveis no site do clube.

Títulos 
Terceiro Lugar Copa Norte de Rugby (2016)
Campeão do Pequi Nations Rugby 7's Masculino (Palmas, 2015)
Vice-campeão da Taça Cerrado de Rugby (GO, TO, DF, 2015)
Taça Ouro David Morrell Rugby XV Masculino - Campeonato Tocantinense de Rugby (2015)
Taça Ouro Kanela Rugby 7's Feminino (Palmas, 2014)
 Taça Prata Kraho Rugby XV Masculino (Palmas, 2014)
 Taça Prata Desafio Interestadual Sem Fronteiras Masculino XV (Brasília, 2014)
 Taça Bronze Teresina Rugby 7's Masculino (Teresina, 2014)
 Taça Bronze Teresina Rugby 7's Feminino (Teresina, 2014)
 Taça Bronze Pequi Nations Rugby 7's Feminino Etapa Goiânia (2014)
 Taça Ouro David Morrell Rugby XV Masculino - Campeonato Tocantinense de Rugby (2012)
 Taça Prata David Morrell Rugby 7s Feminino - Campeonato Tocantinense de Rugby (2012)
 Taça Prata Mad Maria - 1ª Copa Amazônia Legal de Rugby 7's (Porto Velho - RO, set/2011)
Vice-campeão da 1º Copa Goiânia de Rugby Sevens (abril de 2011)

Times de rugby do Tocantins